zombie – istota fantastyczna
 zombi – hipotetyczna istota w filozofii umysłu
 zombie – komputer zombie
 zombie – proces zombie
 „Zombie” – utwór muzyczny grupy The Cranberries
 „Zombie” – singel Samry i Capitala Bra
 „Zombi!” – singel Lao Che